nafta – frakcja ropy naftowej stosowana jako paliwo i rozpuszczalnik
 nafta – potoczne określenie ropy naftowej
 Nafta – film
 Nafta – miasto w Tunezji
 NAFTA – North American Free Trade Agreement (Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu)
 NAFTA – New Zealand Australia Free Trade Agreement
 Nafta – czasopismo wydawane w Polsce

Przypisy